Liberaldemokratische Partei oder Demokratisch-Liberale Partei steht für:

 Afghanistan – Liberaldemokratische Partei von Afghanistan
 Angola – Liberaldemokratische Partei (Angola)
 Armenien – Demokratisch-Liberale Partei (Armenien)
 Australien – Liberaldemokratische Partei von Australien
 Belarus – Liberal-Demokratische Partei (Belarus)
 Belgien – Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 Bosnien und Herzegowina – Liberaldemokratische Partei (Bosnien)
 Deutschland – Liberale Demokraten
 El Salvador – Liberaldemokratische Partei (El Salvador)
 Europäische Union – Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (Partei)
 Island – Liberaldemokratische Partei (Island)
 Italien – Liberal Democratici
 Japan – Liberaldemokratische Partei (Japan)
 Kenia – Liberaldemokratische Partei (Kenia)
 Kroatien – Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati
 Kuba – Liberaldemokratische Partei (Kuba)
 Litauen – Liberaldemokratische Partei (Litauen)
 Malaysia – Liberaldemokratische Partei (Malaysia)
 Moldau – Liberaldemokratische Partei Moldaus
 Mosambik – Liberaldemokratische Partei von Mosambik
 Niederlande – Liberaal Democratische Partij
 Nordmazedonien – Liberalno Demokratska Partija
 Russland – Liberal-Demokratische Partei Russlands
 Schweiz – Liberal-Demokratische Partei (Basel)
 Serbien – Liberalno-demokratska partija
 Slowenien – Liberaldemokratie Sloweniens
 Türkei – Liberaldemokratische Partei (Türkei)
 Ukraine – Liberaldemokratische Partei der Ukraine
 Usbekistan – Liberaldemokratische Partei (Usbekistan)
 Vereinigtes Königreich – Liberal Democrats
ehemalige Parteien:
 DDR – Liberal-Demokratische Partei Deutschlands
 Deutschland – in mehreren Bundesländern, siehe Freie Demokratische Partei #Liberale Parteien nach 1945
 Frankreich – Démocratie Libérale
 Hong Kong – Liberaldemokratische Föderation von Hong Kong
 Japan – Liberale Partei (Japan, 1945–1955)
 Kroatien – Partei der Liberaldemokraten (Kroatien)
 Rumänien – Demokratisch-Liberale Partei (Rumänien)
 Ryūkyū-Inseln – Liberaldemokratische Partei Okinawa
 Südkorea – Vereinigte Liberaldemokraten

Siehe auch:
 LDP